Il singolare del torneo di tennis Burbank Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Robby Ginepri che ha battuto in finale Bjorn Rehnquist 7-66, 6-1.

Teste di serie 

Assente
 Brian Vahaly (quarti di finale)
 Cecil Mamiit (secondo turno)
 Robby Ginepri (Campione)

 Justin Gimelstob (quarti di finale)
 Ramón Delgado (primo turno)
 Michael Chang (semifinali)
 Scott Draper (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Burbank Challenger 2002